Commatica är ett släkte av fjärilar. Commatica ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Commatica